Amerikai Egyesült Államok
 McCoy (Colorado)
 McCoy (Indiana)
 McCoy (Oregon)
 McCoy (Atascosa megye, Texas)
 McCoy (Kaufman megye, Texas)